Mate Eterović, né le  à Split en Yougoslavie (auj. en Croatie), est un footballeur croate, qui évolue au poste d'attaquant.

Il termine au rang de meilleur buteur du championnat de Slovénie lors de la saison 2013-14, avec un total de .

Biographie 

Mate Eterović joue 8 matchs en Ligue Europa avec le club de Mura 05 et deux matchs dans cette même compétition avec l'équipe du Rudar Velenje.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur croate
Joueur du NK Solin
Joueur du NK Maribor
Joueur du Debreceni VSC
Joueur du PAE Kalamata
Joueur du ND Mura 05
Joueur du NK Rudar Velenje
Joueur du NK Domžale
Naissance à Split
Naissance en juillet 1984